Кутаи́с — имя собственное.

 Кутаис — старое название города Кутаиси (Грузия).
 Кутаис — посёлок в Краснодарском крае.

См. также